Скотт, Трэвис (род. 1975) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь.
 Скотт, Трэвис (род. 1992) — американский рэпер.